Termin -{S4}- ima više značenja.

 S-oznake, S4: Čuvati dalje od prostora u kome se boravi
 S (programski jezik), verzija 4